Рибник - топоним:

 Рибник —  река в Косове/Сербии.
 Рибник —  село в Болгарии.
 Рибник —  село в Республике Сербской в составе БиГ.
 Рибник —  община в Республике Сербской в составе БиГ.

См. также 
 Рибникар